B&H Airlines — национальная авиакомпания Боснии и Герцеговины, прекратившая свою деятельность в 2015 году. Авиакомпания базировалась в международном аэропорту Сараево и выполняла регулярные рейсы в Амстердам, Белград, Копенгаген, Франкфурт, Гётеборг-Ландветтер, Стамбул-Ататюрк, Стокгольм-Арланда, Вену, Цюрих. Во флоте на момент закрытия числился 1 самолёт — ATR 72-212. По заявлению дирекции авиакомпании, причиной прекращения деятельности стала низкая окупаемость полётов при колоссальных затратах.

Флот 

На момент закрытия флот B&H Airlines состоял из одного самолёта: ATR 72–212, рассчитанного на 66 пассажиров. Ранее авиакомпания эксплуатировала помимо ATR 42 и другие самолёты: Airbus A319-100, Boeing 737-200, Boeing 737-400, CASA C-212 Aviocar, Fokker 50, McDonnell Douglas MD-80 и Як-42.

Статистика

См. также 
 Международный аэропорт Сараево
 Международный аэропорт Баня-Лука

Примечания

Ссылки 

 

Компании Боснии и Герцеговины